Пиједра Иман има више значења:

 Пиједра Иман (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Иман (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Иман (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Иман (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Иман (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику